

Géographie 

 Lizet : rivière du sud-ouest de la France affluent de l'Osse

Personnalité 

 Pierre Lizet : magistrat français
 Bernadette Lizet : ethnologue et chercheuse française